Anttila (произносится А́нттила) — финский концерн розничной и сетевой торговли по продаже электроники, предметов быта, одежды и бытовой химии. Штаб-квартира — в Хельсинки.

История 

Концерн образован в 1952 году, а с 1995 по 2015 годы входил в состав Kesko.

Концерн владел в Финляндии 31 универмагом .

19 июля 2016 года неожиданно объявил о банкротстве. Активы концерна выставлены на распродажу. Банкротство компании сказалось также на экономическом положении почты Финляндии.

В конце октября 2016 года часть имущества было выставлено на аукционную продажу.

Примечания 

Компании Финляндии
Торговые сети
Компании, упразднённые в 2016 году